Недич (Недіћ, Nedić) — сербське прізвище. Відомі носії:

 Владан Недич (1922—1975) — сербський філолог
  (1858—1902) — сербський письменник
 Мартін Недич (1810—1895) — боснійський діяч іллірійського руху і поет.
 Мілан Недич (1877—1946) — сербський генерал.